

Główne znaczenia 

 Helter skelter – wieża ze zjeżdżalnią w wesołym miasteczku
 Helter skelter – apokaliptyczna wojna, której nadejście głosił Charles Manson

Pozostałe znaczenia

Kinematografia 
 Helter Skelter – brytyjska komedia romantyczna z 1949 roku 
 Helter Skelter – amerykański film dramatyczny z 1976 roku 
 Helter Skelter – nakręcony w 2004 roku remake filmu z 1976 roku
 Helter Skelter – tytuł 81. odcinka 7. serii amerykańskiego serialu telewizyjnego Dexter
 Helter Skelter – oryginalny tytuł 30. odcinka 3. serii kanadyjskiego serialu telewizyjnego Gwiazda od zaraz (polskim tytułem odcinka jest Nieporozumienie)

Muzyka 
 Helter Skelter – utwór zespołu The Beatles pochodzący z albumu noszącego tę samą nazwę co zespół
 Helter Skelter – album Freda Fritha i François-Michela Pesentiego z 1993 roku
 Helter Skelter – album The D.O.C.-a z 1996 roku

Literatura 
 Helter Skelter – książka Vincenta Bugliosiego z 1974 roku
 Helter Skelter – manga Kyoko Okazakiego z 2012 roku